Політ () — ім'я персонажів давньогрецької епічної міфології:

1) одного із супутників Одіссея, що їх Кірка обернула у свиней;
2) сина Пріама й Гекаби, що прославився швидким бігом.

Література 
 Словник античної міфології. — К.: Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів